Miejscowości w USA:
 Rockville – jednostka osadnicza w stanie Alabama, w hrabstwie Clarke
 Rockville – jednostka osadnicza w stanie Connecticut, w hrabstwie Tolland
 Rockville – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Parke
 Rockville – miasto w stanie Maryland, w hrabstwie Montgomery
 Rockville – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Stearns
 Rockville – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Bates
 Rockville – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Sherman
 Rockville – miejscowość w stanie Karolina Południowa, w hrabstwie Charleston
 Rockville – miejscowość w stanie Utah, w hrabstwie Washington
Gminy w USA:
 Rockville (ang. Rockville Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Kankakee
 Rockville (ang. Rockville Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Rice
 Rockville (ang. Rockville Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Stearns
 Rockville (ang. Rockville Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Bates